Rozgrywki polskiej ekstraklasy piłkarskiej w latach 2007/2008 odbyły się w dwóch rundach – jesiennej (trwającej od 27 lipca 2007 do 25 listopada 2007) oraz wiosennej (trwającej od 30 listopada 2007 do 10 maja 2008). Mistrzem Polski została Wisła Kraków wyprzedzając o 14 punktów drugą Legię Warszawa, która zdobyła Puchar Polski.

Runda jesienna

1. kolejka

2. kolejka

3. kolejka

4. kolejka

5. kolejka

6. kolejka

7. kolejka

8. kolejka

9. kolejka

10. kolejka

11. kolejka

12. kolejka

13. kolejka

14. kolejka

15. kolejka

Tabela 

UWAGA: Zagłębie Sosnowiec zostało ukarane odjęciem czterech punktów za udział w korupcji i degradacją o jedną klasę rozgrywkową.

Runda wiosenna

16. kolejka

17. kolejka

18. kolejka

19. kolejka

20. kolejka

21. kolejka

22. kolejka

23. kolejka

24. kolejka

25. kolejka

26. kolejka

27. kolejka

28. kolejka

29. kolejka

30. kolejka

Tabela 

UWAGI:
 Za udział w aferze korupcyjnej Zagłębie Sosnowiec zostało ukarane odjęciem czterech punktów i degradacją o jedną klasę rozgrywkową w sezonie następnym.
 Za udział w aferze korupcyjnej Widzew Łódź został ukarany degradacją o jedną klasę rozgrywkową i karą sześciu punktów ujemnych. Kary będą obowiązywać od następnego sezonu.
 Zagłębie Lubin zostało zdegradowane o jedną klasę rozgrywkową za udział w aferze korupcyjnej. Ponadto rozpocznie sezon 2008/2009 z 10 punktami ujemnymi oraz zapłaci 100 tys. złotych kary.
 Polski Związek Piłki Nożnej podjął decyzję, iż w miejsce Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski, która zrezygnowała z prawa startu w europejskich pucharach w sezonie 2008/2009, do najbliższej edycji Pucharu UEFA zostanie zgłoszony Lech Poznań, a do Pucharu Intertoto – Cracovia.
 Wydział Dyscypliny PZPN postanowił zdegradować Koronę Kielce do I ligi za udział w aferze korupcyjnej.

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce - wyniki spotkań
2007 w polskim sporcie
2008 w polskim sporcie
2007 w piłce nożnej
2008 w piłce nożnej